Finding It So Hard è un brano del gruppo musicale britannico Archive, settima traccia dell'album You All Look the Same to Me, spesso collegata alla precedente Seamless.

Scritto e composto da Darius Keeler, è uno dei brani più popolari dell'album, eseguito in quasi tutti i tour della band, oltre ad essere uno dei brani più lunghi della loro carriera: 15:33 minuti. Anche se in realtà si tratta di due tracce separate, il brano viene spesso unito alla precedente traccia strumentale Seamless, scritta da entrambi Keeler e Griffiths.

Formazione

Seamless 
 Darius Keeler - Piano elettrico, organo
 Danny Griffiths - Effetti sonori

Finding It So Hard 
 Darius Keeler - Tastiere, piano elettrico, sintetizzatori, organo
 Danny Griffiths - Tastiere, effetti sonori
 Craig Walker - Voce, chitarra ritmica
 Steve "Smiley" Barnard - Batteria
 Steve Harris - Chitarra solista
 Lee Pomeroy - Basso elettrico
 Maria Q - Voce
 Alan Glen - Armonica (outro)

Brani musicali degli Archive
Brani musicali del 2002